Ковали́ — топоним и гидроним тунгусо-манчжурского происхождения.

Реки 
 Ковали — приток Уруши, бассейн Амура.
 Ковали — приток Большого Невера, бассейн Амура.

Населённые пункты и железнодорожная инфраструктура 
 Ковали — железнодорожный блокпост (населённый пункт), Сковородинский район, городское поселение Рабочий посёлок (пгт) Уруша.
 Ковали — железнодорожный блокпост, Забайкальская железная дорога.
 Ковали — станция (населённый пункт), Сковородинский район, Неверский сельсовет.
 Ковали — станция, Забайкальская железная дорога.